Георгиевска лента може да се отнася за:
 Георгиевска лента (награда) – лента към ордена „Свети Георги“ на Русия, ордена „Слава“ и медала „За победата над Германия“ на СССР;
 Георгиевска лента (акция) – обществена кампания в Русия за раздаване и носене на георгиевски ленти като символ на победата (на СССР) във Великата Отечествена война.